Albertaceratops (il cui nome significa "faccia cornuta dell'Alberta) è un genere estinto di dinosauro ceratopside centrosaurino vissuto nel Cretaceo superiore, circa 77,5 milioni di anni fa (Campaniano), in quella che oggi è la Formazione Oldman in Alberta, Canada. Il genere contiene una singola specie, ossi A. nesmoi.

Descrizione 

Albertaceratops è un ceratopide piuttosto grande. Nel 2010, Gregory S. Paul stimò la lunghezza dell'animale a 5,8 metri, per un peso d 3,5 tonnellate. A causa della miscelazione del materiale di Albertaceratops con quello di Medusaceratops, la diagnosi di Ryan, del 2007, non è più del tutto affidabile, specialmente per la costruzione piuttosto variabile delle corna sopraorbitali (corna poste sopra le orbite). L'unico carattere distintivo di Albertaceratops è la forma del collare.

Il muso di Albertaceratops è corto ed estremamente convesso, anche le narici sono corte e alte. Il contorno interno delle narici sono alquanto rettangolari; tuttavia, il bordo posteriore è convesso mentre il bordo anteriore è ondulato e cavo. Sulla parte superiore dell'osso nasale è presente un piccolo nucleo osseo allungato, piuttosto basso e stretto, che, in vita, probabilmente sosteneva un piccolo corno o una struttura analoga di cheratina, come in Achelousaurus e Pachyrhinosaurus. Le corna sopraoculari sono piuttosto lunghe, circa mezzo metro. I nuclei ossei delle corna sopraoculari sono rivolte e leggermente piegate in avanti e lateralmente.

Il cranio di Albertoceratops presenta anch'esso il tipico collare osseo distintivo dei ceratopsidi. Questo è moderatamente corto e sporge fortemente all'indietro. A causa di un danno subito dall'esemplare tipo, il numero esatto di osteodermi (o noduli ossei ai lati del collare) sul bordo laterale dello scudo, gli episquamosali (osteodermi dell'osso squamosale), è sconosciuto; sembra che ce ne fossero almeno tre nella parte più alta dell'osso squamosale. Degli epiparietali (gli osteodermi sul bordo dell'osso parietale), ce ne sono quattro più piccoli sul bordo superiore del collare. Ryan ha interpretato ciò, stimando un numero complessivo da quattro a sette (P4-7). Nell'angolo superiore del collare si trova un osteoderma molto grande e appiattito, ritenuto il terzo epiparietale, la cui base occupa quasi la metà del margine posteriore. Secondo l'interpretazione di Ryan del 2007, questo epiparietale è ricurvo, a forma di semicerchio e rivolto verso l'esterno ai lati del collare, la cui punta si trova a livello del quarto epiparietale. Tuttavia, ciò è influenzato dal materiale assegnato a Medusaceratops: nell'olotipo, il grado di curvatura di questa struttura non è rilevabile e forse il terzo epiparietale non è nemmeno ricurvo, ma una piastra piatta di forma vagamente triangolare. Tra i terzi epiparietali di ciascun lato del collare è presente una piccola tacca rotonda sulla linea mediana dello scudo. Non c'è traccia del secondo e del primo epiparietale. Come nella maggior parte dei ceratopsidi, il collare di questi animali era alleggerito da due apertura su ciascun lato del collare, le fenestre parietali.

La mappatura degli elementi postcranici (resti del corpo), nel 2007, era di nuovo basata sulla somiglianza con il materiale che in seguito si rivelò essere di Medusaceratops. Di conseguenza, non sono disponibili dati affidabili fino alla scoperta di un esemplare che unisca il cranio e il postcranio su quest'ultimo.

Classificazione 
Albertaceratops è un rappresentante della famiglia Ceratopsida, comunemente conosciuti come dinosauri cornuti. Le caratteristiche del cranio hanno permesso ai paleontologi di stabilire anche la sottofamiglia di appartenenza, i Centrosaurinae, benché le grandi corna sopraorbitali siano caratteristiche dell'altra sottofamiglia di ceratopsidi, i Chasmosaurinae. È probabile che Albertaceratops rappresentasse una forma primitiva di centrosaurino, testimoniando così che, in origine, i centrosaurini non possedevano il grande corno nasale ma due lunghe corna sopra gli occhi. I resti di Albertaceratops sono stati rinvenuti in Alberta (Oldman Formation), come indica il nome, ma altri resti frammentari attribuiti con qualche dubbio a questo animale sono stati ritrovati in Montana (formazione di Judith River).
 
Il cladogramma presentato di seguito segue l'analisi filogenetica di Chiba et al. (2017), che includeva una rivalutazione sistematica di Medusaceratops lokii:

Scoperta e denominazione 

Albertaceratops è noto da un singolo cranio completo (TMP.2001.26.1) trovato nell'agosto del 2001, e alcuni frammenti del cranio e postcranici. Un'analisi filogenetica condotta dal suo descrittore, Michael J. Ryan, ha scoperto che era un centrosaurino basale. Ulteriori esemplari sono stati segnalati da un letto d'ossa della Formazione Judith River del Montana, che è equivalente alla Formazione Oldman e differenziata solo dal confine tra Canada e Stati Uniti. Tuttavia, ulteriori studi hanno dimostrato che questi resti appartengono ad un altro centrosaurino, Medusaceratops. Entrambi i ceratopsidi hanno vissero nello stesso periodo, circa 77,5 milioni di anni fa.

La specie tipo, Albertaceratops nesmoi, venne descritta nel 2007 da Michael Ryan, curatore del Museo di Storia Naturale di Cleveland. Il nome del genere, Albertaceratops si riferisce alla provincia canadese dell'Alberta, unita a ceratops che significa "faccia cornuta", un termine comune per i nomi dei ceratopsidi. Il nome specifico, nesmoi, rende omaggio a Cecil Nesmo, un allevatore che vive a Manyberries, Alberta, una città di meno di 100 persone situata a 71 chilometri a sud di Medicine Hat. Il rancher fu così onorato in riconoscimento dei suoi sforzi per aiutare i cacciatori di fossili, a recuperare l'esemplare.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ceratopsia